Список тепловых электростанций России — список действующих тепловых электростанций (ТЭС) России, установленная мощность которых составляет 25 МВт и выше. Список сгруппирован по региональному признаку.

Состав и установленная мощность приводится в соответствии со Схемами и программами развития региональных энергосистем, которые ежегодно разрабатываются и утверждаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики».

По данным СО ЕЭС — системного оператора единой электроэнергетической системы России — суммарная установленная электрическая мощность тепловых электростанций ЕЭС России на 1 января 2018 года составляла 162,8 ГВт или 67,9 % от суммарной установленной мощности электростанций; на 1 января 2020 года 164,6 ГВт или 66,82 % от суммарной установленной мощности электростанций.

ОЭС Центра 
По данным СО ЕЭС мощность тепловых электростанций ОЭС Центра на 1 января 2018 года составляет 37 689,7 МВт или 71,0 % от установленной мощности электростанций энергосистемы Центра.

ОЭС Средней Волги 
По данным СО ЕЭС мощность тепловых электростанций ОЭС Средней Волги на 1 января 2018 года составляет 16 111,8 МВт или 59,2 % от установленной мощности электростанций энергосистемы Средней Волги.

ОЭС Урала 
По данным СО ЕЭС суммарная установленная электрическая мощность тепловых электростанций ОЭС Урала на 1 января 2018 года составляет 49 238,05 МВт или 93,4 % от установленной мощности электростанций ОЭС Урала.

ОЭС Северо-Запада 
По данным СО ЕЭС суммарная установленная электрическая мощность тепловых электростанций ОЭС Северо-Запада на 1 января 2018 года составляет 15 149,6 МВт или 63,5 % от установленной мощности электростанций ОЭС Северо-Запада.

ОЭС Юга 
По данным СО ЕЭС суммарная установленная электрическая мощность тепловых электростанций ОЭС Юга на 1 января 2018 года составляет 12 179,5 МВт или 56,55 % от установленной мощности электростанций ОЭС Юга.

Энергосистема Республики Крым 

Бо́льшая часть Крымского полуострова с 2014 года является объектом территориальных разногласий между Россией, контролирующей спорную территорию, и Украиной. Согласно федеративному устройству России, на территории Крыма располагаются субъекты Российской Федерации — Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Согласно административному делению Украины, на территории Крыма располагаются регионы Украины — Автономная Республика Крым и город со специальным статусом Севастополь. Северная часть Арабатской стрелки относится к Херсонской области Украины. Присоединение Крыма к Российской Федерации не получило международного признания.

ОЭС Сибири 
По данным СО ЕЭС суммарная установленная электрическая мощность тепловых электростанций ОЭС Сибири на 1 января 2018 года составляет 26 569,6 МВт или 51,2 % от установленной мощности электростанций ОЭС Сибири.

ОЭС Востока 
По данным СО ЕЭС суммарная установленная электрическая мощность тепловых электростанций ОЭС Востока на 1 января 2018 года составляет 5 841,5 МВт или 61,5 % от установленной мощности электростанций ОЭС Востока.

Изолированные энергосистемы

См. также 
 Атомная энергетика России
 Список гидроэлектростанций России
 Список солнечных электростанций России
 Список ветряных электростанций России

Примечания 
 Схемы и программы развития электроэнергетики (СиПР)

 Годовые отчёты компаний

 Прочее

Ссылки 
 Перечень электрических станций установленной мощностью 25 МВт и выше, учитываемых в расчётных моделях ЕЭС России по состоянию на март 2020 г.

Списки:Экономика России
Списки:Энергетика
Электроэнергетика России